Schulenburg désigne :

Nom de famille 
 Famille von der Schulenburg
 Johann Matthias von der Schulenburg, dit Schulembourg (1661-1747), collectionneur d’art et militaire ;
 Ehrengard Melusine von der Schulenburg (1667-1743), duchesse de Kendal et Munster ;
 Friedrich Werner von der Schulenburg (1875-1944), diplomate allemand ;
 Guillermo Schulenburg, abbé ;  
 Marnie Schulenburg (1984-2022), actrice américaine ;
 Melusina von der Schulenburg, comtesse de Walsingham.

Schulenburg, ville située dans le Texas.

Homonymie de patronyme